Kempsey kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kempsey, New South Wales, 
 Kempsey Shire, New South Wales,

Storbritannien 

 Kempsey, England, ort i Worcestershire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar